Starobinski (también, Starobinsky) es el apellido de:
 Alekséi Starobinski (n. 1948), astrofísico y cosmólogo ruso;
 Jean Starobinski (1920–2019), historiador de las ideas y crítico literario suizo.